Ellobiidae — семейство лёгочных улиток из отряда Ellobiida. Характеризуются овальными раковинами от 1 до 100 мм в высоту.

Местообитания 
Ellobiidae населяют приливно-отливную зону (мангровые заросли, приморские луга, илистые грунты) и в достаточной степени увлажнённые прилегающие участки побережья. Представители подсемейства Carychiinae распространены вдали от морских берегов, обитая в лесной подстилке и на заболоченных территориях (род Carychium), а также в пещерах (род Zospeum, Carychium strygium).

Классификация 

 семейство: Ellobiidae
 род: Auriculinella Tausch, 1886
 род: Blauneria Shuttleworth, 1854
 род: Creedonia Martins, 1996
 род: Detracia Gray in Turton, 1840
 род: Leuconopsis Hutton, 1884
 род: Microtralia Dall, 1894
 род: Ovatella Bivona, 1832
 род: Tralia Gray, 1840
 подсемейство: Ellobiinae
 род: Allochroa Ancey, 1887
 род: Auriculastra von Martens, 1880
 род: Cassidula Férussac, 1821
 род: Cylindrotis Moellendorff, 1895
 род: Leucophytia Winckworth, 1949
 подсемейство: Carychiinae
 род: Carychium O. F. Müller, 1774
 род: Zospeum Bourguignat, 1856
 подсемейство: Melampinae
 род: Blauneria Shuttleworth, 1854
 род: Detracia Gray In Turton, 1840
 род: Laemodonta Philippi, 1846
 род: Melampus Montfort, P.D. de, 1810
 род: Microtralia Dall, W.H., 1889
 род: Phytia Röding, 1798
 род: Tralia Gray, J.E. in Turton, 1840
 подсемейство: Pedipedinae
 род: Marinula King and Broderip, 1832
 род: Pedipes Ferussac, 1821
 род: Pseudomelampus Pallary, 1900
 подсемейство: Pythiinae
 род: Ellobium Röding, 1798
 род: Myosotella Monterosato, 1906
 род: Ovatella Bivona, 1832
 род: Pleuroloba Hyman, Rouse & Ponder, 2005
 род: Pythia Röding, 1798
 род: Rangitotoa Powell, 1933
 род: Sarnia H. Adams & A. Adams, 1855
 † подсемейство: Zaptychiinae
 † род: Zaptychius Walcott, 1883

См. также 
 Zospeum tholussum

Примечания 

Лёгочные улитки
Семейства брюхоногих